Stanisław Krasiński (ur. 1534, zm. 1598) – archidiakon łęczycki, kanonik krakowski, sandomierski, łowicki i gnieźnieński,  sekretarz królewski
 Stanisław Krasiński (ur. 1558, zm. 1617) – wojewoda płocki
 Stanisław Krasiński (ur. ok. 1585, zm. 1641) – kasztelan sierpecki
 Stanisław Krasiński (zm. 1654) – kasztelan płocki, ciechanowski
 Stanisław Bonifacy Krasiński (zm. 1717) – kasztelan płocki, starosta warszawski i nowomiejski
 Stanisław Antoni Krasiński (zm. 1762) – starosta przasnyski, ujski, nowokorczyński, nowomiejski, szambelan królewski